Currie ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Currie (1894–1944), britischer Skilangläufer 
 Archibald Currie (1889–1986), Politiker und Kolonialbeamter in Suriname
 Arthur Currie (1875–1933), kanadischer General
 Bill Currie († 2011), britischer Gespannrennfahrer 
 Billy Currie (* 1950), britischer Musiker und Songwriter
 Braden Currie (* 1986), australischer Duathlet und Triathlet
 Brian Hayes Currie (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Cherie Currie (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

 Donald Currie (1825–1909), britischer Schiffseigner und Politiker
 Duncan Currie (1892–1916), schottischer Fußballspieler
 Edwina Currie (* 1946), britische Autorin, Moderatorin und Politikerin
 Finlay Currie (1878–1968), schottischer Schauspieler
 Gilbert A. Currie (1882–1960), US-amerikanischer Politiker
 Glen Currie (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler

 Janet Currie (* 1960), kanadische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Justin Currie (* 1964), britischer Sänger und Songwriter
 Lauchlin Bernard Currie (1902–1993), kanadisch-amerikanisch-kolumbianischer Wirtschaftswissenschaftler
 Leslie Currie (1921–1983), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Lorne Currie (1871–1926), britischer Segler
 Louise Currie (1913–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin William Currie (* 1943), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Saint John’s
 Monique Currie (* 1983), US-amerikanische Basketballspielerin
 Nancy Currie-Gregg (* 1958), US-amerikanische Astronautin
 Nicholas Currie, eigentlicher Name von Momus (* 1960), schottischer Musiker
 Philip J. Currie (* 1949), kanadischer Paläontologe
 Rory Currie (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Sondra Currie (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin

Currie ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Currie (Minnesota)
 Currie (Mississippi)
 Currie (Nevada)
 Currie (North Carolina)
 Currie (Tennessee)
 Currie (Texas)

in Schottland:
 Currie (Schottland)

in Tasmanien:
 Currie (Tasmanien) auf Kings Island

Currie steht für:
 Mount Currie, Berg im Enderbyland, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Currie House, in Blacksburg, Virginia, ID-Nr. 94000549

Siehe auch:
 Curie
 Curri
 Curry